Federal Triangle (metrostation) - metrostation in Washington D.C.
 Federal Triangle (wijk) - wijk in Washington D.C.